Cīruļi är en filial till Rigas nationella zoologiska trädgård. Den ligger i Kalvene socken i Aizpute kommun och grundades 1996.

På Cīruļi finns bland annat hjordar av hästdjuret kiang och exemplar av den inhemska lantrasen av ko, Lettisk blå. Där finns också den av Rigas nationella zoologiska trädgård i Lettland återintroducerade lövgrodan.

Källor
Denna artikel är baserad på artikeln Riga Zoo på engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar
Cirulis webbplats

Djurparker
Parker i Lettland